Бюк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Бюк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор